Charles Lennox kan syfta på:

Charles Lennox, 1:e hertig av Richmond och 1:e hertig av Lennox (1672-1723)
Charles Lennox, 2:e hertig av Richmond och 2:e hertig av Lennox (1701-1750)
Charles Lennox, 3:e hertig av Richmond och 3:e hertig av Lennox (1734-1806)
Charles Lennox, 4:e hertig av Richmond och 4:e hertig av Lennox (1764-1819)

Se även
Charles Gordon-Lennox